Ligusticum silaifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin. Ligusticum silaifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
silaifolium